Anisa (insect), een geslacht van Phasmatodea uit de familie Pseudophasmatidae
 Anisa, ook wel angisa, een Surinaamse gevouwen hoofddoek voor oorspronkelijk Creoolse vrouwen
 Anisa (naam), een voornaam voor vrouwen
 Anisa, een afkorting voor de likeur Anisette, ook wel kraamanijs genoemd
 Anisa, een voormalige naam van het dorp Kültepe, in de provincie Kayseri in Turkije